Mistrzostwa Holandii w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 30 i 31 lipca w Amsterdamie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Mistrzostwa Holandii w Lekkoatletyce 2010

Bibliografia 
 

2011 w Holandii
2011 w lekkoatletyce
2011
Sport w Amsterdamie